Томас Хаусиго (англ. Thomas Houseago, род. 1972 в Лидсе, Великобритания, живёт и работает в Лос-Анджелесе, США) - современный скульптор.

Образование 
 1994-96 De Ateliers, Амстердам, Нидерланды
 1991-94 St. Martin's School of Art, Лондон, Англия
 1990-91 Jacob Kramer Foundation College, Лидс, Англия

Творчество 
Томас Хаусиго создает антропоморфные скульптуры, напоминающие человеческие фигуры, головы и части тела. Произведения этого скульптора объединяют качества, не совместимые на первый взгляд: они архаичные и современные, монументальные и хрупкие одновременно. Работы Хауиго - это преимущественно белые скульптуры, в которых смешаны модернизм, использование повседневных материалов и греческий классицизм.

Персональные выставки 
 2009 Ballroom Marfa, with Aaron Curry, Marfa, TX
 2008 "When Earth Fucks With Space", Xavier Hufkens, Брюссель, Бельгия
 2008 Serpent, David Kordansky Gallery, Лос-Анджелес, США
 2008 Bastards, Herald St., Лондон, Англия
 2007 A Million Miles Away, The Modern Institute/Toby Webster, Глазго, Шотландия
 2004 Solo presentation, Art Brussels, with gallery Xavier Hufkens, Брюссель, Бельгия
 2003 Thomas Houseago, I Am Here, Selected Sculptures 1995-2003, S.M.A.K., Gent, Бельгия
 2001 Thomas Houseago, Xavier Hufkens, Брюссель, Бельгия
 2000 Something to Be, Galerie Fons Welters, Амстердам, Нидерланды
 1996 Stedelijk Museum Bureau, Амстердам, Нидерланды
 1996 Mum's tattoo, Si en La, (w/Matthew Monahan, приглашенные куратор: Luc Tuymans), Antwerp, Belgium

Работы 
 Striding Giant, 2008
 Crouching figure, 2008
 Figure 2 , 2008
 Distortion, 2007
 Untitled Striding Figure, 1, 2007
 Pour Head Study, 2008
 Carved Head, 2007
 Study for Oedipus, 2007
 Clay Echo Mask, 2007
 Wooden Structure(Head), 2007
 Man, 2007
 Inverted Mask, 2007
 Snake, 2007
 Monumental Body, 2007
 Large Striding Figure, 2007
 First Light, 2006
 Head, 2006
 Squatting Man, 2005
 Joanne , 2005
 Stairs/Coins, 2003
 Caryatide with Squatting Man , 2000/2001 
 Folded Man , 1997

Ссылки 
 Работы художника на сайте David Kordansky Gallery
 Работы и информация о художнике на сайте Saatchi Gallery 
 Работы и информация о художнике на сайте Xavier Hufkens Gallery
 Информация о художнике на ArtNet
 Работы и информация о художнике на сайте Fons Welters Gallery

Персоналии по алфавиту
Современные художники США
Скульпторы XXI века